Doticus är ett släkte av skalbaggar. Doticus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Doticus